KCH est un sigle qui peut désigner :
 , un centre de traumatologie important, à Londres, en Angleterre.

KCH est un code qui peut désigner :
 aéroport international de Kuching, un aéroport international desservant la zone de Sarawak, en Malaisie, selon le code iATA des aéroports.

Code IATA des aéroports